Button Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Button Hill (Maine)	
 Button Hill (New York)	
 Button Hill (Vermont)